Nick Ross est (né le  à Lethbridge, en Alberta, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Pats de Regina || LHOu ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Pats de Regina || LHOu ||62 ||7 ||16 ||23 ||38 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2006-2007 ||Pats de Regina || LHOu ||70 ||7 ||24 ||31 ||87 ||10 ||1 ||5 ||6 ||14
|-
|2007-2008 || Pats de Regina || LHOu ||47 ||3 ||25 ||28 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008||Blazers de Kamloops || LHOu ||31 ||5 ||14 ||19 ||55 ||4 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2007-2008 || Rampage de San Antonio || LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Blazers de Kamloops || LHOu ||40 ||4 ||18 ||22 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Giants de Vancouver || LHOu ||34 ||7 ||14 ||21 ||32 ||17 ||1 ||8 ||9 ||14
|-
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH ||47 ||0 ||2 ||2 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||7 ||0 ||1 ||1 || 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH ||29 ||0 ||6 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||21 ||2 ||9 ||11 || 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland || LAH ||35 ||5 ||13 ||18 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 9|| 1|| 3|| 4|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Augsburger Panther || DEL || 24|| 2|| 7|| 9|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2013-2014|| HDD Olimpija Ljubljana || EBEL ||39 ||8 ||20 ||28 ||89 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014|| HC Asiago || Série A ||6 ||2 ||5 ||7 ||8 ||11 ||2 ||3 ||5 ||6 
|-
| 2014-2015|| HC TWK Innsbruck || EBEL ||54 ||8 ||26 ||34 ||91 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016|| HC TWK Innsbruck || EBEL ||49 ||7 ||19 ||26 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017|| HC TWK Innsbruck || EBEL ||50 ||7 ||25 ||32 ||70 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8 
|-
| 2017-2018|| HKm Zvolen || Extraliga slo. ||56 ||9 ||30 ||39 ||52 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2018-2019|| HC TWK Innsbruck || EBEL ||52 ||9 ||31 ||40 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| DVTK Jegesmedvék || Extraliga slo. ||49 ||6 ||34 ||40 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Lausitzer Füchse || DEL 2 || 44 ||8 ||29 ||37 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du HKm Zvolen
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Lethbridge